Дре́зна — город  в Московской области России, входит в Орехово-Зуевский городской округ.

Железнодорожная станция Дрезна на линии Москва — Нижний Новгород.

Население —  чел. ().

Начальник территориального отдела Дрезна администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области — Ефимов Максим Николаевич.

География 
Расположен в 80 км к востоку от Москвы и в 12 км к юго-западу от города Орехово-Зуево, на реке Дрезне (правый приток Клязьмы); один из самых маленьких городов Московской области.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы продолжительные и холодные. Лето короткое и тёплое.

Среднегодовое количество осадков — 750 мм.

История 
Дрезна возникла в 1897 году как посёлок при прядильно-ткацкой фабрике. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1940 года Дрезне был присвоен статус города районного подчинения.

Практически всё развитие города и жизнь его жителей до 1990-х годов XX века были связаны с Дрезненской прядильно-ткацкой фабрикой, где работало большинство местных жителей. Их дети учились в ПТУ (ранее ФЗУ, фабрично-заводском училище) при фабрике и приходили на смену своим родителям. Отсюда же дрезненцы уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны.

До января 2018 года входил в Орехово-Зуевский район. В одноимённом Орехово-Зуевском муниципальном районе в ходе муниципальной реформы и в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» город был единственным населённым пунктом в составе муниципального образования «городское поселение Дрезна», упразднённое 10 января 2018 года. Площадь городского поселения составляла 800 га. Оно граничило с сельским поселением Горское бывшего Орехово-Зуевского муниципального района (на севере, востоке и юге) и с сельским поселением Улитинское бывшего Павлово-Посадского муниципального района (на западе).

В 2019 году в ходе продолжающейся административной реформы город вошел в состав Орехово-Зуевского городского округа Московской области, не имея статуса муниципального образования. Управление осуществляется Дрезненским территориальным отделом Территориального управленя администрации Орехово-Зуевского городского округа.

 Органы местного самоуправления (упразднены)
Органами местного самоуправления городского поселения Дрезна являлись:
 Совет депутатов города — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 16 депутатов, избираемые на 5 лет;
 Глава города — избирается гражданами сроком на 5 лет;
 муниципальный контрольный орган;
 Администрация города (исполнительно-распорядительный орган городского поселения).

Население

Достопримечательности 
 Деревянный дом управляющего фабрики Зиминых (нач. XX в.) в стиле модерн. Парковая ул., 7. Памятник архитектуры местного значения, в настоящее время используется как жильё;
 Текстильная фабрика;
 Здание лицея;
 Храм Великомученицы Параскевы Пятницы;
 Водонапорная башня.

Образование, культура, спорт 
Средняя школа и гимназия; дворец культуры имени Волкова, школа искусств, ДЮСШ, вечерняя школа, футбольный клуб «Союз» — неоднократный победитель районных первенств, хоккейный клуб «Дрезна», с сезона 2009—2010 гг. возобновивший участие в районных турнирах, а также цирковой коллектив «Надежда» под руководством Геннадия Антониновича Ракитина.
ФОК "Южный", ДК "Юбилейный", кинотеатр

Экономика 
Градообразующим предприятием является Дрезненская прядильно-ткацкая фабрика (бывшее «Товарищество Зуевской мануфактуры И. Н. Зимина» 1898 г.). Производственный корпус и железобетонный водонапорный резервуар построены в 1907—1909 годах по проекту архитектора В. Д. Адамовича.

На 2000-е годы основной доход городу приносит тепличное хозяйство ЗАО «Аграрное».

Транспорт 
Через город проходит железнодорожная линия Москва-Пасс-Курская — Петушки Московской железной дороги «нового» направления Транссибирской магистрали.

Поблизости от Дрезны проходит прямая автомобильная дорога на Москву (Носовихинское шоссе).

Городских автобусов нет. Пригородные автобусы связывают Дрезну с городами Ликино-Дулёво, Орехово-Зуево (№ 26) и Куровское (№ 50).

Известные уроженцы 
 Дмитрий Губерниев (род. 1974) — тележурналист.
 Юрий Тупицын (1925—2011) — писатель-фантаст.
 Игорь Новиков (1929—2007) — двукратный Олимпийский чемпион по современному пятиборью.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Дрезна 
 Городское поселение Дрезна на сайте администрации Орехово-Зуевского района
 

Населённые пункты Орехово-Зуевского городского округа
Упразднённые муниципальные образования Орехово-Зуевского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2018 году